Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorů na pařížském French Open 2013 byl australský pár Andrew Harris a Nick Kyrgios, jehož členové nehráli společně. Harris se rozhodl soutěže nezúčastnit. Kyrgiosovým spoluhráčem se stal Jihoafričan Wayne Montgomery, s nímž vytvořil druhou nasazenou dvojici. V úvodním kole je však přehrál argentinsko-chilský pár Pedro Cachín a Guillermo Núñez.

Vítězem čtyřhry juniorů se stala třetí nasazená britsko-portugalská dvojice Kyle Edmund a Frederico Ferreira Silva, která ve finále přehrála chilské turnajové pětky Christiana Garína s Nicolásem Jarrym ve dvou setech 6–3 a 6–3. Oba vítězové tak získali po triumfu na US Open 2012 druhý juniorský grandslamový titul.

Nasazené páry 
  Clément Geens /  Nikola Milojevic (1. kolo)
  Nick Kyrgios /  Wayne Montgomery (1. kolo)
  Kyle Edmund /  'Frederico Ferreira Silva (vítězové)
  Maxime Hamou /  Johan-Sébastien Tatlot (1. kolo)
  Cristian Garín /  Nicolás Jarry (finále)
  Filippo Baldi /  Harry Bourchier (1. kolo)
  Jošihito Nišioka /  Jorge Brian Panta (čtvrtfinále)
  Gianluigi Quinzi /  Elias Ymer (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry juniorů French Open 2013 na stránkách Roland Garros

French Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013